Staatsliga A (1949/1950) była 39. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytuł obroniła drużyna Austria Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1949 w piłce nożnej
1950 w piłce nożnej
1949 w Europie
1950 w Austrii